Прикордо́нний тури́зм (сусідський туризм) — короткострокова міжнародна туристична подорож в прикордонні райони сусідньої країни. Особливостями прикордонного туризму є проведення на прикордонних нейтральних територіях Днів добросусідства, Днів регіону, Днів національного примирення, які сприяють зміцненню напрацьованих зв'язків. До прикордонного туризму відносять і подорожі територіями, де поширений так званий малий прикордонний рух в межах кількох десятків кілометрів чи кількох населених пунктів, що здійснюється на підставі спеціалізованої документації, наприклад, між Україною й Угорщиною, Росією й Абхазією, Фолклендські острови, Гуантанамо (Куба), Пакистан, Курильські острови, Шпіцберген.

Див. також 
 Види туризму

Джерела 
 Сучасні різновиди туризму: навч. посіб./М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. — : Знання, 2011. — 334 с. ISBN 978-966-346-854-9 (серія) ISBN 978-966-346-730-6

Туризм